Cândești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cândești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Cândești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Cândești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Cândești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cândești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Cândești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Cândești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 Cândești-Deal, Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cândești-Vale, Dorf im Kreis Dâmbovița